Miejscowości w USA:
 Grayson – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Grayson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Grayson – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carter
 Grayson – wieś w stanie Luizjana, w parafii Caldwell
 Grayson – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okmulgee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grayson (ang. Grayson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Grayson (ang. Grayson County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Grayson (ang. Grayson County) – w stanie Wirginia